Die 19. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1995 Men's World Open Squash Championship) fand vom 6. bis 11. November 1995 in Nikosia, Zypern statt. Das Turnier war mit 110.000 US-Dollar dotiert.
 
Jansher Khan, der bereits in den letzten drei Jahren das Turnier gewann, blieb auch bei dieser Weltmeisterschaft am Ende siegreich. Im Endspiel traf er auf Del Harris, den er mit 15:10, 17:14, 16:17 und 15:8 besiegte. Mit seinem nunmehr siebten Titel wurde er alleiniger Rekordhalter.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

 
1995
Sportveranstaltung in Nikosia
PSA World Tour 1995/96